Ла Вента има више значења:

 Ла Вента (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вента (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вента (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Вента (Куахималпа де Морелос), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ла Вента (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вента (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вента (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вента (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вента (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Вента (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вента (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вента (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вента (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Вента (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вента, Барио ла Вента (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Вента (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Вента, Ла Лома (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Вента, Лос Чаркос (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вента (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Вента (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Вента (Сан Андрес Пастлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Вента (Тлалистак де Кабрера), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Вента (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вента (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вента (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вента (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вента, Љано де ла Вента (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вента, Сантијаго Мескититлан Барио 6. (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Вента (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Вента (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Вента (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Вента, Ел Куатро (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Вента (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Вента (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Вента (Зилтлалтепек де Тринидад Санчез Сантос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Вента (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Вента (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вента (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику